Chimney Rock Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chimney Rock Mountain (Arkansas)	
 Chimney Rock Mountain (North Carolina)	
 Chimney Rock Mountain (Virginia)	

Siehe auch:
 Chimney Rock Butte